nit – metalowy element konstrukcyjny
 nit – jednostka pochodna układu SI
 nit – element służący do asekuracji we wspinaczce (określany również jako spit)

Skrót NIT oznacza również:
 Northern Ireland Trophy – rankingowy turniej snookerowy rozgrywany od 2005
 Negatywny podatek dochodowy (Negative Income Tax) – system podatkowy z wypłatami dla najniżej zarabiających